Генри Перси (; 27 апреля 1564 — 5 ноября 1632) — английский аристократ, 9-й граф Нортумберленд и 3-й барон Перси. Кавалер ордена Подвязки. Принадлежал к одному из самых знатных и влиятельных аристократических родов Англии. Он начал заседать в палате лордов в эпоху Елизаветы I, а при Якове I был надолго заключён в Тауэр по подозрению в причастности к Пороховому заговору. Нортумберленд получил прозвище «Колдовской граф» из-за его научных и алхимических экспериментов, страсти к картографии и большой библиотеки. Лёгкая глухота и нарушения речи не помешали Генри Перси стать значимым персонажем в культурной жизни Англии начала XVII века.

Биография 
Генри Перси родился 27 апреля 1564 года в замке Тайнмут. Он был воспитан в протестантской вере неким Томпсоном, викарием Эгремонта. В 1582 году Перси отправился в заграничное турне и в Париже завязал близкие отношения с Чарльзом Пейджетом, агентом Марии Стюарт и убежденным католиком; это вызвало подозрения в лояльности Генри по отношению к английской короне, но он сам утверждал, что никогда не говорил с Пейджетом о религии и политике. Перси был человеком с развитым литературным вкусом, он читал Гвиччардини и Холиншеда, покупал произведения искусства, интересовался астрологией и алхимией, любил научные эксперименты, из-за чего его прозвали «Колдовской граф». Он рано пристрастился к курению табака и к азартным играм, причём проигрывал крупные суммы денег.

В 1585 году, после смерти отца, Генри унаследовал обширные семейные владения и титул графа Нортумберленд. Он поселился в Лондоне в семейной резиденции близ Сент-Эндрюс-Хилл в Блэкфрайерс. В 1590 году граф перебрался в Рассел-Хаус на Сент-Мартин-Ин-Филдс, а в царствование Якова I — в Уолсингем-Хаус; резиденцией графа на севере стал замок Олник. Современники отмечают, что Перси имел репутацию чудака и неприятного человека. Он постоянно ссорился с матерью, арендаторы и вассалы считали его несимпатичным и грубым господином. Граф был мировым судьей в Сассексе, Камберленде, Уэстморленде, Нортумберленде и Йоркшире, но пренебрегал своими обязанностями и даже отказывался участвовать в отражении набегов из Шотландии. В 1585—1586 годах Перси служил добровольцем под командованием графа Лестера в Нидерландах, а в 1588 году сражался с испанской Непобедимой армадой. В 1591 году он был назначен губернатором Тайнмута, 23 апреля 1593 года стал кавалером ордена Подвязки. В 1596 году граф вручил орден Подвязки королю Франции Генриху IV.

Английские католики связывали с Перси определённые надежды. Около 1590 года графу предложили жениться на леди Арабелле Стюарт — праправнучке Генриха VII, обладавшей правами на английский престол; однако он женился на сестре Роберта Деверё, 2-го графа Эссекса. С шурином Перси поддерживал хорошие отношения, хотя и был невысокого мнения о нём, а вот отношения с женой оставляли желать лучшего. Супруги часто жили порознь, но до открытого разрыва дело не доходило, и, когда в жизни графа начались трудности, супруга осталась с ним.

В 1600 году Перси снова находился в Нидерландах и воевал с испанцами под Остенде. Английский главнокомандующий сэр Фрэнсис де Вер относился к нему без должного уважения, так что граф в 1602 году послал де Веру вызов, который тот не воспринял всерьёз. Аналогичная ссора произошла между Перси и лордом Саутгемптоном. В 1602 году, когда стало ясно, что Яков VI Шотландский унаследует английский престол, Нортумберленд, следуя примеру Эссекса и сэра Роберта Сесила, вступил с ним в переписку. Хотя граф был протестантом, он потребовал от своего будущего государя быть терпимым к английским католикам и послал своего родственника Томаса Перси в Эдинбург, чтобы получить гарантии. Джеймс дал обещание. Поэтому после смерти Елизаветы и восшествия на престол Якова Нортумберленд приветствовал нового монарха с явным энтузиазмом. Он сразу же стал тайным советником и капитаном отряда джентльменов-пенсионеров, а в следующем году (1604) был назначен лордом-лейтенантом Сассекса и уполномоченным по изгнанию иезуитов и семинарских священников. 30 Августа 1605 года граф получил степень магистра в Оксфорде. Но методы правления короля не удовлетворили Перси: он и его жена энергично высказывались в защиту сэра Уолтера Рэйли, к тому же преследования католиков продолжились и при Якове. Двор был наводнён шотландцами, к которым Нортумберленд питал антипатию. Кроме того, по слухам, он понял, что принц Генрих окажется более мудрым правителем, чем его отец, и стремился завоевать благосклонность принца больше, чем этого хотел бы король. Осенью 1605 года он удалился от двора в Сен-Хаус с явным намерением оставить политику ради науки и литературы.

Когда был раскрыт «Пороховой заговор» (5 ноября 1605 года), граф оказался под подозрением. Его родственник Томас Перси, один из главных заговорщиков, обедал с ним в Сайон-Хаусе 4 ноября. Лорд Солсбери, чьи отношения с Нортумберлендом никогда не отличались сердечностью, счел благоразумным поручить графа заботам архиепископа Кентерберийского в Кройдоне, где он должен был находиться до тех пор, пока все не успокоится. Солсбери сообщил своему корреспонденту, сэру Чарльзу Корнуоллису, что в совете не было ни малейшей мысли о том, что граф несет ответственность за заговор. 11-го числа в письме к совету Нортумберленд обратился к своему образу жизни как к доказательству того, что он не интересуется политикой. Он отметил, что не знал никого из заговорщиков, кроме Томаса Перси; тем не менее 27 ноября его отправили в Тауэр.

27 июня 1606 года граф предстал перед судом звездной палаты за неуважение к суду и государственную измену. Было заявлено, что он стремился стать главой папистов в Англии; что сделал Томаса Перси джентльменом-пенсионером без присяги верховной власти; что после раскрытия заговора он не приказал своим друзьям на севере арестовать Перси. Граф признал себя виновным в некоторых фактах, изложенных в обвинительном заключении, но с негодованием отверг выводы, сделанные обвинителями. Его приговорили к уплате штрафа в 30 тысяч фунтов стерлингов, отстранению от всех должностей и мест, лишению возможности занимать их впредь и пожизненному заключению в Тауэре.

Нортумберленд решительно протестовал против суровости этого приговора, а его жена обратилась к королеве, которая проявила к нему большой интерес. Но власти были непреклонны. Король настаивал, чтобы 11 000 фунтов штрафа были выплачены немедленно, и когда граф объявил, что не может найти денег, его поместья были конфискованы, а средства были собраны путем сдачи этих владений в аренду. В конце концов 13 ноября графу удалось выплатить 11 000 фунтов стерлингов. После этого он семь лет провёл в тюрьме.

Семья 
Генри Перси был женат на Доротее Деверё, дочери Уолтера Деверё, 1-го графа Эссекс, и Летиции Ноллис. В этом браке родились:

 Доротея, жена Роберта Сидни, 2-го графа Лестер;
 Люси, жена Джеймса Хея, 1-го графа Карлайл;
 Элджернон, 10-й граф Нортумберленд;
 Генри, барон Перси из Олнвика.

Предки 

</center>

Примечания 

Генри Перси, 9-й граф Нортумберленд
Графы Нортумберленд